Neuf navires de la Marine française portent le nom de Tourville, en l'honneur du vice-amiral et Maréchal de France de Tourville :
 le Tourville, un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1788 ;
 le , un ancien vaisseau espagnol, affecté à l'école spéciale de marine de Brest et nommé Tourville de 1811 à 1814 ;
 le , un navire de ligne de  à hélice lancé en 1853 ;
 le , un croiseur à batterie en service de 1876 à 1903 ;
 la Gironde, un navire de transport transformé en école de canonnage en 1909 et renommé Tourville ;
 le Tourville, un cuirassé qui devait être construit en 1914 mais qui fut annulé ;
 le , un croiseur lourd de  en service de 1928 à 1962 ;
 le , une frégate navire de tête de sa classe en service de 1975 à 2011 ;
 le Tourville, un sous-marin nucléaire d'attaque de  dont la mise en service est prévue pour 2023.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Nom de bateau de la Marine française